Desa Gandasoli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gandasoli (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 108,47), Jawa Barat, 
 Desa Gandasoli (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 107,81), Jawa Barat, 
 Desa Gandasoli (administrativ by i Indonesien, lat -6,67, long 107,37), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar